Apollóniosz, görög matematikus
 Apollóniosz, görög grammatikus
 Trallészi Apollóniosz, görög szobrász
 Apollóniosz, görög szobrász
 Apollóniosz, görög rétor
 Apollóniosz, görög filozófus
 Apollóniosz Düszkolosz, görög grammatikus
 Apollóniosz Rhodiosz, görög költő